Batallón de Arsenales 602 (Boulogne Sur Mer) del Ejército Argentino.
 Batallón de Arsenales 602 (Pigüé) del Ejército Argentino.